Cetina (rivier), een rivier in Kroatië
Cetina (Zaragoza), een gemeente in de Spaanse provincie Zaragoza
Cetina (mineraalwater), Kroatisch mineraalwater